Чёрная щука, или полосатая щука () — вид североамериканских лучепёрых рыб семейства щуковых. Имеет характерную полосатую картину на боках, напоминает видом обыкновенную щуку. Имеет несколько меньшие размеры, чем другие щуки. Максимальная длина тела 99 см, а масса — 4,3 кг.

Встречается чаще в озёрах и в запруженных участках рек.

Её ареал расположен вдоль восточного побережья Северной Америки от южной Канады до Флориды, и к западу до Техаса. На Атлантическом побережье, в штате Мэн и Нью-Брансуике, щука распространилась до 46 градусов северной широты. Рыба обитает в пресных водах из долины Миссисипи в южной части штата Висконсин. Кроме того, часто можно обнаружить в озере Мичиган и в нижней части Великих озёр.

Примечания 

Щуки
Рыбы Северной Америки
Животные, описанные в 1818 году